Blanche Marchesi (1863-1940), chanteuse, artiste lyrique et professeure de chant française ;
 Girolamo Marchesi (1471-1550), peintre italien. ;
 Gualtiero Marchesi (1930-2017), chef cuisinier italien ;
 
 Marcello Marchesi (1912-1978), scénariste et réalisateur italien ;
 Mathilde Marchesi (1821-1913), chanteuse, artiste lyrique et professeure de chant allemande ;
 Piero Marchesi, homme politique suisse.
 Pompeo Marchesi (1783-1858), sculpteur italien ;
 Rino Marchesi (né en 1937), entraîneur italien de football ;
 Tommaso Marchesi (1773–1852), compositeur, chef d'orchestre et organiste italien.

Voir aussi 
 Marchesi Antinori Srl, une société viticole italienne.